Сент-Уа́н-сюр-Сен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011). Мав офіційну назву Сент-Уа́н () до 2018 року, коли його перейменували.

Муніципалітет розташований на відстані близько 6 км на північ від Парижа, 8 км на захід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 19411 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 46852,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Уан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені